Der Wüstenplanet steht für:

 Der Wüstenplanet, erster Band der ersten drei Bücher des Dune-Zyklus von Frank Herbert, siehe Dune – die erste Trilogie #Der Wüstenplanet
 Der Wüstenplanet (Film), US-amerikanischer Film von David Lynch (1984)
 Dune – Der Wüstenplanet, US-amerikanische Miniserie von John Harrison (2000)
 Der Wüstenplanet – Die Frühen Chroniken, Roman-Trilogie von Brian Herbert und Kevin J. Anderson
 Der Wüstenplanet – Die Legenden, Roman-Trilogie von Brian Herbert und Kevin J. Anderson